The Sims 3: Late Night (The Sims 3: Caindo na Noite no Brasil e Os Sims 3: Pela Noite Dentro em Portugal), é o terceiro pacote de expansão do jogo eletrônico de simulação de vida The Sims 3, lançado em 26 de outubro de 2010 na América do Norte e 29 de outubro na Europa. O jogo teria sido previsto para ser lançado dia 29 de outubro de 2010 no Brasil, mas foi adiado para o dia 10 de novembro do mesmo ano. 

O pacote de expansão é semelhante às expansões anteriores The Sims 2: Nightlife de The Sims 2 e The Sims: Hot Date de The Sims. Ele incorpora alguns elementos de The Sims: House Party, The Sims: Superstar e The Urbz: Sims in the City. O pacote de expansão também apresenta um novo mundo chamado "Bridgeport", baseado nas cidades de São Francisco e Los Angeles, que é dividido em uma área urbana/no centro, a parte alta da cidade menos densa e um subúrbio rico e acidentado.

Jogabilidade 
Em The Sims 3: Late Night, seus Sims podem ir para o centro da cidade do novo mundo, Bridgeport. O centro da cidade inclui: lanchonetes, bares esportivos, um barzinho, danceterias, clubes de piscina, discotecas, salões exclusivo, salões vampírico e salões de fusão. Todos esses lotes comunitários têm seus próprios nomes exclusivos, mas alguns exigem que você seja um Sim de alta classe para sua entrada. Com esses novos tipos de lote da comunidade, surgem novas tocas de coelho e edifícios altos; e também alguns novos tipos de Sims – vampiros e celebridades.

Como um vampiro, seu sim recebe novas habilidades, como maior velocidade de aprendizado de habilidades, a habilidade de ler a mente de outros Sims para descobrir suas características e status de relacionamento, e a habilidade de correr mais rápido do que os Sims comuns. Em Bridgeport, existem algumas famílias de vampiros predefinidas, como as famílias Slayer e Hemlock. Para se tornar um vampiro, você precisa ser amigo ou se tornar amigo de um e pedir a eles que o transformem. Se The Sims 3: Supernatural estiver instalado, o jogador pode criar um vampiro direto do Criar um Sim.

Se os Sims forem Celebridades, eles ganharão descontos ou comida totalmente grátis, cartas de fãs, presentes de fãs obcecados e seus Sims poderão entrar nos clubes mais sofisticados da vizinhança.

No Criar um Sim, há mais de uma dúzia de novas roupas e estilos de cabelo disponíveis para seus Sims e uma nova definição de músculo é introduzida. Pela primeira vez em um jogo Sims, os jogadores podem escolher o tamanho do busto para adolescentes, mulheres adultas e idosas (esse recurso estaria mais tarde disponível no jogo base de The Sims 4). Existem também 2 novos traços: Tímido e Destino Estelar. Sims que dançam com frequência ao longo do dia acabam entrando na interação da danceteria. No modo de construção, agora existem meias paredes e alguns novos pisos e opções de revestimento de parede e uma nova planta com flores. Além disso, as piscinas podem ser colocadas em outros níveis do edifício (2º, 3º, 4º andares e subsolo). No modo de compra, há novos objetos, como banheiras de hidromassagem, luzes estroboscópicas, pistas de dança e novos adições de objetos (novos sofás, camas, banquetas, etc.).

Os Sims também podem aprender a habilidade de Mixologia, que permite aos Sims preparar bebidas melhor em bares. Esses bares estão disponíveis no modo de compra.

Bridgeport 
É a primeira cidade urbana desse tipo a ser apresentada nos jogos da série Sims, já que a maioria dos bairros anteriores eram cidades do interior ou subúrbios.

Bridgeport foi projetada para focar nas atividades noturnas e é semelhante em muitos aspectos ao Centro da Cidade, um sub-bairro anterior apresentado nos pacotes de expansão The Sims: Hot Date e The Sims 2: Nightlife. No entanto, Bridgeport não é uma cidade, mas sim uma grande cidade metropolitana que aparentemente se baseia na cidade de Nova Iorque ou em outra grande cidade dos EUA. Portanto, é uma versão muito maior de um Centro da Cidade.

Com o anúncio oficial do Late Night, ficou claro que uma nova cidade seria criada para mostrar os novos recursos da expansão. Inicialmente, não se sabia se este seria um sub-bairro e, portanto, semelhante ao Centro da Cidade de The Sims e The Sims 2, ou se seria um bairro inteiramente novo (muito parecido com The Sims 3: Ambitions introduzindo Twinbrook), embora seja dito que Bridgeport é 3 vezes maior que Twinbrook. Durante uma sessão no Twitter, o produtor do jogo, Grant Rodiek, confirmou a existência de um "centro da cidade" que seria seu próprio bairro separado; também foi anunciado que a cidade não tinha nome, indicando que a nova cidade provavelmente não se chamaria "Centro da Cidade". O GameSpot, em artigo divulgado em 16 de agosto de 2010, revelou que o nome do novo mundo é "Bridgeport". 

A cidade de Bridgeport inclui edifícios altos e lofts de cobertura, e é composta por várias ilhas conectadas por pontes. Os sims podem dirigir e andar sobre essas pontes. Foi descrita como "uma mistura do centro de San Francisco com as colinas de Los Angeles/Hollywood do outro lado da ponte". 

Bridgeport é dividida em duas áreas principais: um centro urbano da cidade e uma área suburbana com mansões luxuosas. Bridgeport apresenta novos gráficos para certas tocas de coelho. Um fato interessante sobre Bridgeport é que os Sims daqui são muito mais ricos, em média, do que os Sims de Sunset Valley e Riverview. As famílias de Bridgeport começam com cerca de US$5.000 e existem várias famílias ricas com grandes casas onde você pode jogar.

Carreiras 
Existe uma nova carreira, a carreira Cinematográfica. A carreira destaca a mecânica Celebridade, também introduzida com o Late Night, por ser um fator que influencia o desempenho no trabalho. Sims na carreira cinematográfica vão trabalhar na nova toca de coelho: estúdio de cinema, mas também podem fazer outras tarefas relacionadas à carreira na vizinhança, como a carreira médica ou as carreiras adicionadas em Ambitions.

Algumas dessas tarefas incluem promover filmes em bares e pegar comida para as filmagens. Sims nas carreiras cinematográficas podem ganhar prêmios, semelhantes aos de The Sims: Superstar. Sims na carreira também podem escrever roteiros de filmes. O nome da toca de coelho do estúdio de cinema é Set Externo da Prisma Filmes.

Há uma grande ênfase em se tornar uma celebridade. As celebridades são divertidas para contar histórias ou para quem joga os sims para os desafios. Elas também se encaixam perfeitamente com as suítes da cobertura, clubes com salas VIP e bandas. Você pode se tornar uma celebridade ao fazer amizade com outras celebridades ou impressioná-las ao falar sobre seu trabalho, riqueza, renunciar ao nome ou simplesmente inventar coisas. Você também pode comprar uma rodada de bebidas para outros Sims no bar para provar que você é popular.

Uma celebridade é algo que você precisa se tornar, embora os cônjuges e filhos de celebridades recebam um impulso extra. As celebridades têm acesso aos melhores clubes e salas VIP. Eles recebem descontos pela cidade. Como bebidas ou comida grátis no clube. Eles são convidados a sair em festas exclusivas com outras celebridades. Sims que são celebridades são perseguidos por paparazzi e fãs admiradores, que vão pedir autógrafos a você.

Também existem escândalos. Se a sua sim celebridade for pega fazendo algo em público, como trair o cônjuge ou nadar nua, isso pode afetar sua imagem pública. Para se defender, as celebridades podem pagar aos paparazzi ou ir até a prefeitura e processar seus criadores de problemas.

Novas recompensas duradouras 
 Jogador de Bar/Jogadora de Bar – 5,000 PontosJogadores de Bar se dão anormalmente bem em jogos de bar como Dardos, Pembolim e Shuffleboard..
 Freguês Pé-Sujo/Freguesa Pé-Sujo – 7,500 PontosFregueses de Pé-Sujo são clientes frequentes dos bares locais, e recebem descontos em todas as bebidas e pratos de comida..
 Musicista Promissor/Musicista Promissora – 10,000 PontosMúsicos Promissores tendem a tornar qualquer banda bem-sucedida. Eles ganham mais Simoleons ao fazer shows com uma banda.
 Companheiro Excelente/Companheira Excelente – 10,000 PontosCompanheiros Excelentes transformam qualquer saída em grupo em pura diversão!
 Mestre da Sedução/Mestra da Sedução – 15,000 PontosMestres da Sedução nunca sentem a dor da rejeição romântica. Suas investidas sempre têm sucesso.
 Mixólogo Melhor/Mixóloga Melhor – 15,000 PontosMixólogos Melhores preparam bebidas de melhor qualidade do que o Sim comum.
 Sempre na Lista – 17,500 PontosSims que estão Sempre na Lista nunca terão sua entrada recusada em bares, clubes e salões..
 Mapa das Estrelas – 20,000 PontosSims com um Mapa das Estrelas podem ver todas as casas das Celebridades no Mapa, o que facilita ser um convidado indesejado!

 Desenvolvimento 
O pacote de expansão foi anunciado em 20 de julho de 2010, com um trailer apresentando "Bridgeport", um novo centro e área urbana, junto com novos objetos e instrumentos musicais, como um piano, teclado, bateria e um contrabaixo.

O jogo foi lançado em 26 de outubro de 2010 na América do Norte.

 Música The Sims 3: Late Night apresenta os seguintes artistas e músicas em sua trilha sonora.

 3OH!3 – Double Vision Bryan Rice – There for You Chiddy Bang – Here We Go Electrolightz – Miss Outta Control Eliza Doolittle – Rollerblades Foxy Shazam – Unstoppable Hadag Nahash – Lo Maspik Hadouken! – M.A.D. Jessica Mauboy – "Saturday Night
 Junkie XL – Live Wired Kelis – Brave Kelly Rowland – Rose Colored Glasses King Fantastic – All Black Ying Yang (The Party Song) My Chemical Romance – Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) Nikki & Rich – Next Best Thing The Ready Set – More Than Alive Soulja Boy – Speakers Going Hammer Travie McCoy – Need You Recepção 

O site CinemaBlend'' criticou o jogo por várias falhas, mas elogiou seu recurso Vampiro.

Ligações externas 
Site oficial

Jogos eletrônicos de 2010
Late Night
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos para iOS
Jogos eletrônicos de simulação de vida
Jogos para macOS
Jogos para celular
Jogos eletrônicos de simulação social
The Sims
Pacotes de expansão de jogos eletrônicos
Jogos eletrônicos desenvolvidos nos Estados Unidos
Jogos eletrônicos com protagonistas de gênero selecionável
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos sobre vampiros